СБВ Витѐсе (, Стихтинг Беталд Вутбал Витесе, нидерландско произношение, неправилно употребявана форма ) е нидерландски футболен клуб от град Арнем, провинция Гелдерланд. От началото на август 2010 г. клубът е собственост на грузинският милиардер Мераб Жордания.

Успехи 
Национални:
 Първи клас (до 1955) / Висша дивизия (след 1956)-Ередивиси
  Вицешампион (6): 1897 – 98, 1898 – 99, 1902 – 03, 1912 – 13, 1913 – 14, 1914 – 15
Ерсте Дивиси (Първа дивизия)
  Шампион (2): 1976 – 77, 1988 – 89
Твееде Дивиси (Втора дивизия)
  Шампион (1): 1965/66
 Купа на Нидерландия:
  Носител (1): 2017
  Финалист (3): 1912, 1927, 1990

Регионални:
Победител в шампионата на провинция Гелдерланд
  Шампион (2): 1894/95, 1895/96
Победител в първи клас източна Нидерландия
  Шампион (7): 1896/97, 1898/98, 1902/03, 1912/13, 1913/14, 1914/15, 1952/53
Победител във втори клас източна Нидерландия
  Шампион (7): 1922/23, 1940/41, 1943/44, 1945/46, 1949/50

Известни футболисти 
  Филип Кокю
  Рой Макай
  Пиер ван Хойдонк
  Анди ван дер Мейде
  Маамаду Диара
  Тижани Бабангида
  Никос Махлас
  Емил Мбамба
  Данко Лазович
  Владимир Стойкович
  Евгений Левченко
  Сержиньо Грийн

Бивши треньори 
  Лео Беенхакер
  Хенк тен Кате
  Роналд Куман
  Аад де Мос
  Артур Жорже
  Алберт Ферер

Витесе в Европа

Химн 
Als de velden goed zijn en de bal die rolt
Gaan wij er met z'n allen tegenaan
Dan komt de echte club er eraan
Die laat ons niet in 't hempie staan
Wij zijn dan als Vites niet te verslaan

Geel en Zwart zijn onze kleuren
Daar kan je echt niets mee gebeuren
In onze stad al aan de rijn
Daar moet je echt Vitessenaar zijn
Want dat is toch zo fijn

Refrein

Geef elkaar nu allemaal maar eens de hand
Met voetballen wil niemand trammelant
Leut en pret dat is zo fijn
En om Vitessenaar te zijn
Ja daarvoor moet je bij ons cluppie zijn

Refrein

Бележки

Външни препратки 
  Офиц. сайт
  Фен сайт
  Офиц. сайт на Стадион Гелредоме 

Витесе, СБВ
Основани в Нидерландия през 1892 година